Halikyai (llatí Halicyae) fou una ciutat grega de Sicília, a la costa occidental, a uns 15 km al sud de Segesta entre Entella i Lilibeu. Se suposa que era una ciutat dels sicans, i que depengué sovint de Segesta. Quan és esmentada per primer cop era dependent de Cartago, i el 397 aC quan les ciutats gregues es van revoltar contra els cartaginesos en arribar a la zona Dionís de Siracusa, Halikyai fou una de les ciutats que van romandre lleials als púnics; el seu territori fou assolat per Dionís i el 396 aC la ciutat va signar un tractat d'aliança amb els siracusans, tractat que van trencar quan va aparèixer per Sicília el general cartaginès Himilcó amb un fort exèrcit, retornant a l'aliança cartaginesa.

No torna a ser esmentada fins al 276 aC durant l'expedició de Pirros de l'Epir, quan seguint els passos de Selinunt i Segesta es va declarar pel rei epirota.

A la Primera Guerra Púnica va seguir a Segesta en la seva revolta contra Cartago i es va aliar a Roma, i mercès a això va ser reconeguda per Roma com a ciutat federada, immune i lliure (foedere immunes ac liberae), privilegis que encara tenien els seus ciutadans en temps de Ciceró a la meitat del , privilegis que no els van lliurar de les exaccions de Verres.

Al segle I apareix com a ciutat estipendiària ordinària, i sembla que havia perdut els antics privilegis. Ja no torna a ser esmentada més tard.

S'ha identificat amb la moderna Salemi. El nom modern i antic sembla derivar d'unes fonts termals salades a la rodalia. És a uns 30 km a l'est de Marsalas (l'antiga Lilibeu) i uns 25 km al nord de l'antiga Selinunt.

Ciutats romanes de Sicília